Ripkens ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Ripkens (1929–1988), deutscher Politiker (CDU)
 Karl-Heinz Ripkens (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Martin Ripkens (1934–2012), deutscher Autor, Filmemacher und Filmkritiker